Сергазин — фамилия; имеет женскую форму Сергазина.
 Сергазин, Файзулла Сергазинович (1910—1971) — советский партийный и государственный деятель Казахской ССР.
 Сергазин, Шайдахмет (1920—2006) — советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.